Antoine Poncet peut désigner :
 Antoine Poncet (1928-2022), un sculpteur français ;
 Antoine Poncet (1964-), un artiste français.